

Persone
 Francisco de Miranda – generale, politico e patriota venezuelano

Geografia

Venezuela
 Francisco de Miranda – comune dello stato dell'Anzoátegui
 Francisco de Miranda – comune dello stato del Guárico
 Francisco de Miranda – comune dello stato del Táchira